Gregorek ist der Familienname folgender Personen:

 John Gregorek (* 1991), US-amerikanischer Mittel- und Langstreckenläufer
 Karin Gregorek (* 1941), deutsche Schauspielerin und Theaterregisseurin